

Nom de famille 

 Elizabeth M. Bright (1893–1975) ,chercheuse et physiologiste américaine
 Jacob Bright (1821-1899), parlementaire britannique
 Jesse Bright (1812-1875), homme politique américain
 John Bright (1811-1889), parlementaire 
 M. D. Bright (1955-) dessinateur de comics
 Margaret Bright Lucas (1818-1890), philanthrope britannique
 Priscilla Bright McLaren (1815-1906), militante du droit de vote des femmes britannique
 Richard Bright (médecin) (1789–1858), pionnier de la recherche sur les affections rénales
 Sarah Anne Bright (1793-1866), artiste, pionnière britannique de la photographie

Localités 
 Bright, un village de l’État de Victoria en Australie ;
 La 'paroisse de Bright', un district de services locaux au Nouveau-Brunswick au Canada.

Autres 
 Bright, une plateforme pour la diffusion de l'art numérique ;
 Bright, un film américain réalisé par David Ayer sorti en 2017 ;
 Le Mouvement des brights, une communauté de pensée.

Patronyme anglais